Miejscowość w USA:
 West Bloomfield – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario

Gminy w USA:
 West Bloomfield (ang. West Bloomfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 West Bloomfield (ang. West Bloomfield Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario